Masters of Curling 2013, kobiecy i męski turniej curlingowy zaliczany do cyklu Capital One Grand Slam of Curling. Odbył się między 29 października a 3 listopada w Abbotsford, w Kolumbii Brytyjskiej. W sezonie 2013/2014 był to trzeci kobiecy turniej wielkoszlemowy, w przypadku mężczyzn - pierwszy.

W rywalizacji brało udział po 15 drużyn męskich i kobiecych. Tytułów mistrzowskich bronią zespoły Rachel Homan i Kevina Koe. 

Rachel Homan obroniła tytuł mistrzowski, w finale pokonała 7:5 szkocki zespół Eve Muirhead.

Najlepszą drużyną męską okazała się być ekipa Glenna Howarda, która w finale pokonała Kevina Martina 7:4. Kevin Koe zakończył rywalizację ulegając Martinowi w ćwierćfinale.



Kobiety

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
29 października 2013; 19:00

Sesja 2. 
30 października 2013; 9:00

Sesja 3. 
30 października 2013; 12:30

Sesja 4. 
30 października 2013; 16:30

Sesja 5. 
30 października 2013; 19:30

Sesja 6. 
31 października 2013; 9:00

Sesja 7. 
31 października 2013; 12:30

Sesja 8. 
31 października 2013; 16:30

Sesja 9. 
31 października 2013; 19:30

Sesja 10. 
1 listopada 2013; 9:00

Sesja 11. 
1 listopada 2013; 12:30

Sesja 12. 
1 listopada 2013; 16:30

Tie-breaker 
1 listopada 2013; 19:30

2 listopada 2013; 9:00

Play-off

Ćwierćfinały 
2 listopada 2013; 12:30

Półfinały 
2 listopada 2013; 19:30

Finał 
3 listopada 2013; 15:00

Mężczyźni

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
29 października 2013; 19:00

Sesja 2. 
30 października 2013; 9:00

Sesja 3. 
30 października 2013; 12:30

Sesja 4. 
30 października 2013; 16:30

Sesja 5. 
30 października 2013; 19:30

Sesja 6. 
31 października 2013; 9:00

Sesja 7. 
31 października 2013; 12:30

Sesja 8. 
31 października 2013; 16:30

Sesja 9. 
31 października 2013; 19:30

Sesja 10. 
1 listopada 2013; 9:00

Sesja 11. 
1 listopada 2013; 12:30

Sesja 12. 
1 listopada 2013; 16:30

Tie-breaker 
1 listopada 2013; 19:30

Play-off

Ćwierćfinały 
2 listopada 2013; 9:00

Półfinały 
2 listopada 2013; 16:00

Finał 
3 listopada 2013; 10:00

Zobacz też 
 World Curling Tour 2013/2014
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  
  

World Curling Tour
2013 w curlingu